Scirocco – vento
 Scirocco – cacciatorpediniere della Regia Marina
 F 573 "Scirocco" – fregata della Marina Militare Italiana
 Volkswagen Scirocco – autovettura
 Scirocco – programma televisivo italiano
 Scirocco – film di Aldo Lado del 1987
 Scirocco – galleria del vento al plasma del Centro italiano ricerche aerospaziali
 Mehmet Shoraq – ammiraglio turco detto Scirocco